Henry Saint John kan syfta på bland andra:

* Henry Saint John, 1:e viscount Saint John (1652–1742), engelsk politiker
 Henry Saint John, 1:e viscount Bolingbroke (1678–1751), engelsk filosof och politiker
 Henry Saint John, 4:e viscount Bolingbroke (1786–1851), brittisk peer
 Henry Saint John, 5:e viscount Bolingbroke (1820–1899), brittisk peer
 Henry Saint John (1783–1869), amerikansk politiker
 Henry Saint John (1837–1909), brittisk amiral